Клоти́льда или Хродехильда () — женское имя. Считается, что первой его носила Святая Клотильда, жена Хлодвига I, короля франков. Известные носительницы:

 Клотильда Святая или Бургундская (465—545) — франкская королева, жена Хлодвига I.
 Клотильда Младшая (около 497—531) — принцесса Франкского королевства.
 Клотильда (650—699) — жена Теодориха III.
 Клотильда Французская (1759—1802) — внучка Людовика XV.
 Клотильда Савойская (1843—1911) — дочь короля Виктора Эммануила II Савойского. Принцесса Савойская.
 Клотильда Саксен-Кобург-Готская (1846—1927) — немецкая принцесса, эрцгерцогиня Австрийская.

В астрономии 
 (583) Клотильда — астероид, открытый в 1905 году.